BCFeh 4/4 steht für folgende Triebwagen:

 SGA BCFeh 4/4 1–5, Betriebsnummern 1–5
 SGA BCFeh 4/4 6–8, Betriebsnummer 6–8, siehe St. Gallen-Gais-Appenzell-Altstätten-Bahn #St. Gallen-Gais-Appenzell-Altstätten-Bahn